

Patronyme 

 Tariq Krim, entrepreneur français ;
 Arthur B. Krim, avocat américain ;
 Abd el-Krim, chef militaire rifain ;
 Ouramdane Krim, écrivain algérien de Kabylie ;
 Rachida Krim (1955-), plasticienne et réalisatrice française.

Toponyme 

 De Krim, village de la commune de Hardenberg, aux Pays-Bas ;
 collines de Krim (Krimsko hribovje, 1 107 mètres), dans les Alpes dinariques, qui domine la ville de Ljubljana, en Slovénie.

Sport 
 Rokometni Klub Krim, plus grand club slovène de handball féminin, basé à Ljubljana

Homonymie de patronyme